FDM est un sigle qui peut signifier :
 Frères de la Miséricorde, une congrégation religieuse catholique, fondée au  à Malines (Belgique) ;
 Frequency-division multiplexing (en français, multiplexage fréquentiel) ;
 Force de défense mondiale, une faction fictive du jeu Enemy Territory: Quake Wars ;
 FDM, une série télévisée française de 16 épisodes ;
 Fused deposition modeling (en français, dépôt de fil fondu), une technologie d'impression 3D par dépôt de fil.
 Fondation des défis mondiaux, une ONG suédoise.
 , une fédération danoise de citoyens automibilistes.